Henry Miller House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Henry Miller House (Idaho), ID-Nr. 75000624
 Henry Miller House (Virginia), ID-Nr. 79003029
 Henry Miller House (Wisconsin), ID-Nr. 82000683